Singspiel bezeichnet
 ein Schauspiel mit Gesang, siehe Singspiel
 ein gesungenes Gesellschaftsspiel, siehe Bewegtes Singspiel
 eine Band, siehe Singspiel (Band)

Siehe auch: Singspielhalle